McD har flere betydninger:

 McDonalds – en fastfoodkæde fra USA.
 McDonnell Douglas – en flyvemaskineproducent som blev fusioneret med Boeing.